Bagrat V. Gruzijski
 Bagrat V. od Imeretije